Saint-Antonin steht für: 

Gemeinden in Kanada:
 Saint-Antonin (Québec), Region Bas-Saint-Laurent, Provinz Québec

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Antonin (Alpes-Maritimes), Département Alpes-Maritimes
 Saint-Antonin (Gers), Département Gers
 Saint-Antonin-de-Lacalm, Département Tarn
 Saint-Antonin-de-Sommaire, Département Eure
 Saint-Antonin-du-Var, Département Var
 Saint-Antonin-Noble-Val, Département Tarn-et-Garonne
 Saint-Antonin-sur-Bayon, Département Bouches-du-Rhône
 Kanton Saint-Antonin-Noble-Val, Département Tarn-et-Garonne